Департамент Тиногаста  () — департамент в Аргентине в составе провинции Катамарка.

Территория — 23582 км². По данным Национального института статистики и переписи населения в Аргентине на 2010 год численность жителей департамента была 22360 против 22570 человек в 2001 году, что составило убыль на 0,9%. Плотность населения — 0,9 чел./км².

Административный центр — Тиногаста.

География 
Департамент расположен на западе провинции Катамарка.

Департамент граничит:
 на севере — с департаментом Антофагаста-де-ла-Сьерра
 на востоке — с провинцией Белен
 на юго-востоке — с департаментом Поман
 на юге — с провинцией Ла-Риоха
 на западе — с Чили

Административное деление
Департамент включает 2 муниципалитета:

Тиногаста
Фиамбала

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Катамарка